Jankó ist der Familienname folgender Personen:

 Ilo von Jankó (1920–2001), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Paul von Jankó (1856–1919), österreichisch-ungarischer Mathematiker, Musiker und Erfinder